Cousteau ist der Familienname folgender Personen:

 Desiree Cousteau (* 1956), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jacques-Yves Cousteau (1910–1997), französischer Meeresforscher
 Jean-Michel Cousteau (* 1938), französischer Meeresforscher und Sohn von Jacques-Yves Cousteau
 Philippe Cousteau (1940–1979), französischer Fotograf und Filmdirektor und zweiter Sohn von Jacques-Yves Cousteau
 Pierre-Antoine Cousteau (1906–1958), französischer Journalist und Rechtsextremist, Bruder von Jacques-Yves Cousteau

Siehe auch
 Couteau